Maria Himmelskron steht für:
 Maria Himmelskron (Heusenstamm), Kirche in Hessen
 Maria Himmelskron (Worms), ehem. Dominikanerinnenkloster in Rheinland-Pfalz